Лос Туканес има више значења:

 Лос Туканес, Рестауранте (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Туканес (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Туканес (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику